Ягоднинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Ягоднинское сельское поселение — входит в Альменевский район
 Ягоднинское сельское поселение — входит в Белозерский район

Томская область
 Ягоднинское сельское поселение — входит в Верхнекетский район